Пасо Вијехо има више значења:

 Пасо Вијехо, Ел Зафиро (Исматлавакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пасо Вијехо (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пасо Вијехо (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику